Армоново — название населённых пунктов в России:

 Армоново — деревня в Пыталовском районе Псковской области.
 Армоново — деревня в Себежском районе Псковской области.